Михаил Петрович Скляров () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году. Член ВКП(б) с 1931 года.

С 1931 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1931—1980 гг. — секретарь городского комитета ЛКСМ Украины, председатель заводского комитета в Мариуполе, 1-й секретарь Орджоникидзевского районного комитета КП(б), 1-й секретарь Приморского областного комитета ВКП(б), секретарь Приморского краевого комитета ВКП(б) по кадрам, ответственный организатор Управления кадров ЦК ВКП(б), 2-й секретарь Пензенского областного комитета ВКП(б), 2-й, 1-й секретарь Фрунзенского областного комитета КП Киргизии, заведующий Отделом организационно-партийной работы редакции журнала «Партийная жизнь», заведующий Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Умер в 1986 году в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Ссылки 
 Скляров

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Вторые секретари Пензенского обкома КПСС
Вторые секретари Фрунзенского обкома КП Киргизии
Первые секретари Фрунзенского обкома КП Киргизии
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари Приморского обкома ВКП(б)
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Похороненные на Кунцевском кладбище